Brückleinsmühle ist der Name folgender Ortsteile in Bayern:
 Brückleinsmühle (Roth), Stadt Roth, Landkreis Roth
 Brückleinsmühle (Rüdenhausen), Markt Rüdenhausen, Landkreis Kitzingen